Анатолий Котов:
 Котов, Анатолий Константинович (издатель) (1909—1956) — директор Государственного издательства художественной литературы (1948—1956)
 Котов, Анатолий Константинович (сенатор) — депутат сената парламента Казахстана I созыва
 Котов, Анатолий Романович (1925—1993) — полный кавалер ордена Славы